«Український вісник» () — перший в Україні літературно-мистецький, науковий і громадсько-політичний місячник, що виходив за ініціативи І. Срезневського при Харківському Університеті 1816–1819 переважно російською мовою за редакцією Євграфа Філомафітського, Р. Гонорського і Григорія Квітки-Основ'яненка, при активній співпраці Петра Гулака-Артемовського.
 «Український вісник» () — громадсько-політичний і економічний тижневик, орган української парламентарної громади, виходив російською мовою у Петербурзі від 21 травня до 7 вересня 1906 року, для ознайомлення українського і російського громадянства з українським рухом.
 «Український вісник» — щоденник, який з 25 січня до 29 вересня 1921 р. виходив у Львові замість газети «Діло»; редактор — Михайло Струтинський.
 «Український вісник» — орган Українського національного об'єднання (УНО) в Німеччині, націоналістичного напряму, виходив у Берліні з 1936 до 1945 рр., спершу неперіодично, з 1938 р. — місячник, потім двотижневик, тричі на місяць і як тижневик. «УВ» редагували: Ю. Артюшенко, Володимир Янів (1940), Ю. Панченко-Юревич, А. Білинський і (з 1941) Володимир Маруняк. Поряд хроніки УНО, містив матеріали на актуальні громадські та політичні теми, інформував про події на Карпатській і підсовєтській Україні, подавав багатий культурно-освітні матеріали про діяльність осередків УНО тощо.
 «Український вісник» — позацензурний суспільно-політичний журнал 1970–1972, 1987–1989 років.
 «Український вісник» — нелегальний журнал Української загальнонародної організації — Український національний фронт-2. У 1975–1976 рр. вийшло 4 машинописних випуски. Друкувався на Івано-Франківщині).

Див. також 
 Дисидентський рух

Література 
 

Українські періодичні видання
Український рух опору
Газети УРСР